Кисли́ца () — род однолетних, чаще многолетних трав, иногда полукустарников семейства .

Распространение и среда обитания 
По отношению к воде в почве — мезофит: обитает в условиях с более или менее достаточным, но не избыточным количеством воды в почве.

Кислицы — очень теневыносливые растения, в еловых лесах могут жить при освещённости, равной 1/200 от полного солнечного освещения.

Описание 
Растение с ползучим, иногда шишковатым корневищем.

Очерёдные, большей частью тройчато или пальчатосложные листья снабжены черешками и сложным отгибом. Листочки расположены лапчато, а иногда и перисто. Листья складываются и опускаются со сменой дня и ночи (никтинастия), при механическом раздражении (сейсмонастия), на ярком свету (фотонастия). Листочки кислицы, в зависимости от вида, могут быть зелёными и даже бордовыми или фиолетовыми.

Цветки правильные, построенные по пятерному типу, лепестки белые, розовые или жёлтые, тычинок десять. 
Формула цветка:.
Завязь пятигнёздная. Для видов кислицы характерны цветки трёх вариантов (триморфные) с различной длиной столбиков (гетеростилия): длинными (выше длинных тычинок), средними (на уровне между длинными и короткими тычинками) и короткими (короче коротких тычинок); а у кислицы обыкновенной имеются, кроме обыкновенных цветков, клейстогамические, то есть приспособленные к самоопылению. Цветки кислицы закрываются к ночи или в непогоду.

Плод — коробочка, раскрывающаяся по створкам. Семена, которых по нескольку в каждом гнезде, одеты мясистым покровом, который, лопаясь, эластично отскакивает, способствуя раскрыванию плода и разбрасыванию семян. По Л. ван дер Лэйлу, по способу распространения диаспор кислицы являются баллистами, более того, они считаются общеизвестным и характерным примером баллист: у них под наружным слоем семенной кожуры залегает слой клеток, богатых сахаром, которые к моменту созревания семян сильно набухают; в результате этого в определённый момент наружный слой семенной кожуры разрывается и с силой выбрасывает семена из раскрывшейся коробочки.

По типу распространения семян — мирмекохор.

История

Применение у ацтеков 
В произведении «Общая история дел Новой Испании» (1547—1577) Бернардино де Саагун, опираясь на сведения ацтеков о свойствах растений, привёл различные сведения о кислице ( и другие виды), в частности, о том, что:
Есть другая трава, которая называется шошокойоли, и это местный щавель, он кислый, и едят его сваренным и сырым… Есть другая трава, которая называется тешошокойолли. У неё длинные стебли, а также черешки листьев, и эти — широкие и металлического зелёного и фиолетового оттенка. Она даёт только один фиолетовый цветок и у него вкус, как у травы или сена, и он немного горчит. Эта измельчённая трава полезна от опухолей, прикладывая её измельчённую на них. Корень у этой травы — один и округлый, снаружи — чёрный, а внутри — жёлтый. У неё есть маленькие корешки, тонкие и густые, которыми он весь опутан. На вкус он терпкий, если попробовать на язык. Этот измельчённый корень хорош для женщин, которые вновь заболели из-за того, что их муж сошёлся с ними до того, как они полностью исцелились. А также для мужчины, вновь заболевшему из-за того, что имел связь со своей женой до того, как полностью исцелился… Эта трава тешошокойолли растёт в горах и в холодных высокогорьях.

Значение и применение 

Растение улучшает обмен веществ, усиливает аппетит, оказывает противоглистное, кровоостанавливающее, ранозаживляющее, моче- и желчегонное действие. Кроме того, кислица устраняет изжогу, рвоту, нормализует кислотность желудочного сока, снижает артериальное давление, является противоцинготным и противоядным средством при отравлении ртутью и мышьяком. Настои, отвары и настойку применяют при заболеваниях печени, почек, желчного и мочевого пузыря, гастрите, диатезе, сердечно-сосудистых заболеваниях, кровотечении, стоматите, гнилостных процессах в полости рта (для полоскания). Свежий сок из листьев применяют при лихорадке, атеросклерозе, неврозе сердца, раке желудка. Свежие листья едят при цинге, глистах, а в измельчённом виде (или сок) прикладывают к гнойным ранам, язвам, фурункулам.

В листьях кислиц обнаружен оксалат калия, придающий кислый вкус, например, кислице обыкновенной, распространённой в тенистых лесах.

Шишковатые корневые побеги некоторых кислиц употребляются в пищу и для этого даже разводятся, таковы  и , разводимые преимущественно в Чили под именем ока. Кислота в шишковатых корнях этих растений заменяется сахаром под конец развития, как во многих плодах.

Кислица является промежуточным растением ржавчинного гриба — .

Классификация

Таксономия 
Род Кислица входит в семейство  порядка .

Виды 
В мире насчитывается около 800 видов, главным образом в Южной Африке, Южной Америке и Мексике. На территории России и сопредельных стран насчитывается 6 видов.

В тенистых хвойных лесах часто встречается , — маленькое бесстебельное растение с ползучим корневищем. Листочки её тройчатых листьев ночью и в пасмурную погоду складываются. Цветки одиночные белые с розово-фиолетовыми жилками. Листья её, как и , содержат витамин С и щавелевую кислоту. В большом количестве трава ядовита для овец. Некоторые африканские и американские виды, например, , в ряде стран культивируют ради съедобных клубней. Многие виды разводят как декоративные.

Некоторые виды:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :

Примечания

Литература

Ссылки 
 Кислица  в Энциклопедии декоративных садовых растений 

Кисличные
Флора Африки
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Флора Южной Америки